Paynter ist der Familienname folgender Personen:

 Lemuel Paynter (1788–1863), US-amerikanischer Politiker
 Raymond Andrew Paynter, Jr. (1925–2003), US-amerikanischer Ornithologe
 Robert Paynter (1928–2010), britischer Kameramann
 Samuel Paynter (1768–1845), US-amerikanischer Politiker
 Thomas H. Paynter (1851–1921), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Painter